The Heart Punch – cortometraggio del 1915 diretto da Stuart Paton
The Heart Punch – film del 1932 diretto da B. Reeves Eason